Ред или Безкраен ред е безкрайна сума на членовете на редица

 
n-та частична(парциална) сума на ред се нарича сумата на първите n члена на редицата образуваща реда

Сходящи редове 
Сходящите са редове, които клонят към определно число, т.е. редицата от техните частични суми е сходяща.

Достъчни условия за сходимост на редове 
Съществуват достатъчни условия(критерии) за сходимост на редове. Най-известните от които са Критерий на Дaламбер, Критерий на Коши, Критерий на Раабе–Дюамел, Критерий на Лайбниц

Външни препратки 
 Ред на Тейлър в MathWorld
 История на Мадхава Сангамаграма 
 Значение на реда на Тейлър
 Графична визуализация на редове на Тейлър 

Математически обекти